

Codici 
 UBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buin (Papua Nuova Guinea)

Economia 
 UBI Banca  – ex banca italiana

Geografia 
 Ubi – antico nome di Seybouse, fiume dell'Algeria

Storia 
 Ubi  – popolo germanico occidentale